Die Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Bayerischen Landtags in der 18. Wahlperiode (ab 2018). Diese wurden bei der Landtagswahl in Bayern 2018 am 14. Oktober 2018 gewählt.

Präsidium 
 Präsidentin des Bayerischen Landtags:
 Ilse Aigner (CSU)
 Erster Vizepräsident
 Karl Freller (CSU)
 Zweiter Vizepräsident
 Thomas Gehring (GRÜNE)
 Dritter Vizepräsident
 Alexander Hold (Freie Wähler)
 Vierter Vizepräsident
 keine Mehrheit für den Kandidaten (AfD)
 Fünfter Vizepräsident
 Markus Rinderspacher (SPD)
 Sechster Vizepräsident
 Wolfgang Heubisch (FDP)

Fraktionsvorstände

Abgeordnete

Weblinks 
 Gewählte. landtagswahl2018.bayern.de
 Alle Abgeordneten des Bayerischen Landtags (mit Suchfunktion)
 Ausgeschiedene und nachgerückte Abgeordnete auf der Seite des Bayerischen Landtags

Einzelnachweise 

 18